Nævus mélanocytaire, tache de la peau
 Grain de beauté, maquillage

Œuvres 
 Grains de beauté, un film de Pierre Caron avec Roger Tréville et Simone Cerdan sorti en 1932
 Grain de beauté, roman de Willy de Spens (1956)
 Les Sept grains de beauté, une pièce de Tayeb Saddiki